__NoTOC__
Hov se poate referi la:

Abrevieri
 HOV este codul IATA corespunzător aeroportului Ørsta–Volda din Norvegia

Localități

Danemarca
 Hov (alternativ Hou), un oraș din Danemarca

Norvegia
 Hov, o localitate din Norvegia

Suedia
 Hov, o localitate din comuna Båstad, Suedia
 Hov, o localitate din comuna Sundsvall, Suedia

Unități administrativ-teritoriale
 Hov, comună din Insulele Feroe